Morasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Morasjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (16,3 ha)
Morasjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (25,3 ha)

Se även
Morsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn